Ободной —хутор в Ртищевском районе Саратовской области в составе Краснозвездинского муниципального образования.

География 
Находится на левом берегу реки Хопёр на расстоянии примерно 33 километра по прямой на запад-юго-запад от районного центра города Ртищево.

История
Основан в начале XVIII века.

Население 
Постоянное население составило 184  человека (97% русские) в 2002 году,  163 в 2010.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Ртищевского района